Everhart ist der Familienname folgender Personen:

 Angie Everhart (* 1969), US-amerikanische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Benjamin Matlack Everhart (1818–1904), US-amerikanischer Mykologe
 James Bowen Everhart (1821–1888), US-amerikanischer Politiker
 Rex Everhart (1920–2000), US-amerikanischer Theater-, Fernseh- und Filmschauspieler
 William Everhart (1785–1868), US-amerikanischer Politiker

Everhart bezeichnet:
 den nach Edgar Everhart benannten Asteroiden (2664) Everhart